Joseph Neuhäuser ist der Name folgender Personen:

* Joseph Neuhäuser (Philosoph) (1823–1900), deutscher Philosoph
 Joseph Neuhäuser (Komponist) (auch Josef Neuhäusser, Josef Neuhäuser; 1890–1949), deutscher Komponist